Ферит — твердий розчин вуглецю в α-залізі (α—ферит) чи у γ—залізі (γ—ферит), структурна складова вуглецевих сталей і чавунів.
 Ферити — магнітновпорядковані речовини, що за низьких температур складаються з двох чи більше спінових ґраток, які не повністю компенсують одна одну.
 Ферит — хімічна сполука триоксиду заліза (Fe2О3) з оксидами інших металів.
 Ферит — мінерал класу сульфатів.
 Ферит — застаріла назва земного самородкового заліза.
 Ферит — різновид серпентину, збагачений залізом.